Cryptoplax är ett släkte av blötdjur. Cryptoplax ingår i familjen Cryptoplacidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ledsnäckor
Cryptoplax